Moadon Sport Ashdod är en israelisk fotbollsklubb baserad i hamnstaden Ashdod. Säsongen 2005-2006 kvalificerade laget sig för UEFA-cupen.

Laget är en sammanslagning av de två stadslagen Hapoel Ashdod och Maccabi Ironi Ashdod. Lagets färger är rött och gult och hemmaarenan är Yod-Alef Stadium som rymmer 8000 åskådare.

Placering tidigare säsonger

Källor

Externa länkar 
 Officiell webbplats (på hebreiska)

Fotbollsklubbar i Israel
Sportklubbar bildade 1999
Ashdod